Майкл То́мас (Michael Thomas):
 Томас, Майкл (род. 1967) — английский футболист.
 Томас, Майкл (род. 1960) — британский скрипач.
 Томас, Майкл (род. 1967) — американский писатель, автор романа «Man Gone Down» (2007).
 Томас, Майкл (род. 1981) — барабанщик группы «Bullet for My Valentine». См. также 
 Томас, Майкл Тилсон (род. 1944) — американский дирижёр и композитор.